Imię i nazwisko László Foltán nosili lub noszą m.in.:
 László Foltán (ur. 1953) – węgierski kajakarz, mistrz olimpijski z 1980
 László Foltán  (ur. 1984) – węgierski kajakarz, medalista mistrzostw świata i Europy, syn poprzedniego